strik of nonnevot, een lekkernij uit Limburg (Nederland)
 strik (val), een val voor een dier
 een kledingstuk (vlinderdas)
 een veterknoop
 een strik of fröbelster, een gevouwen kerstdecoratie

Personen:
 Jan Strik (1912-1992), architect, onder meer van kerken.